

Toponymes 

 Siurana, commune située dans la province de Gérone en Catalogne.
 Siurana, localité appartenant à la commune de Cornudella de Montsant, située dans la province de Tarragone en Catalogne et réputée pour son site d'escalade.